Slot 1 может употребляться в разных контекстах:
 Slot 1 — альбом группы «Слот»
 Slot 1 — разъём процессоров Intel Pentium II, Pentium III и Celeron